Фурские языки — малочисленная семья африканских языков. Гипотетически относится к нило-сахарской макросемье:
 фур в западном Судане, 3 000 000 носителей в 2008 г., 500 000 носителей в 1983 г.,
 амданг (или мими) в восточном Чаде, 5 000 носителей.

Лексика 
Лексика:

Примечания

Ссылки 
 Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). «Furan». Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Нило-сахарские языки